Фінал Кубка Італії з футболу 2015 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2014—2015, в якому зустрічались ««Лаціо»» і «Ювентус». Матч відбувся 20 травня 2015 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2015 у футболі
Кубок Італії
Кубок Італії
2015 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу